Сана Гомеш:
* Гомеш, Сана (род. 1999) — бисау-гвинейский футболист.
  (род. 2002) — бисау-гвинейский футболист.